Il singolare  dello  Swiss Indoors Basel 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il detentore del titolo è Novak Đoković ma in questa edizione è stato sconfitto in finale dallo svizzero Roger Federer con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Roger Federer (campione)
 Novak Đoković (finale)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Andy Roddick (semifinali)

  Jürgen Melzer (Non partecipa per affaticamento)
  Marin Čilić (secondo turno) 
  Ivan Ljubičić (Non partecipa per affaticamento)  
  John Isner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Swiss Indoors Open 2010
ATP World Tour 2010